

Toponyme 

 Vulcano, une île volcanique d'Italie située dans la mer Tyrrhénienne, au nord de la Sicile ;
 Isthme de Vulcano

Titre 

 Vulcano, un film dramatique italien réalisé par William Dieterle en 1950 ;

Autres 
 Vulcano, une marque d'un système breveté améliorant le rendement des moteurs par injection d'eau liquide dans les gaz d'échappements et dont la vapeur d'eau est réinjectée dans le moteur.
 Vulcano, un navire de guerre italien.